Waiau River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland von Nord nach Süd sortiert:

 Waiau River (Coromandel Harbour)
 Waiau River (Gisborne)
 Waiau River (Hawke’s Bay)
 Waiau Uwha River, Fluss in der Region Canterbury
 Waiau River (Foveaux Strait)

Siehe auch:
 Waiau-ua River im Marlborough District, der zum Teil auch Waiau River genannt wird